Майкл Айронсайд (; род. 12 февраля 1950, Торонто) — канадский киноактёр, актёр озвучивания, продюсер, режиссёр и сценарист.

Ранние годы 
Айронсайд родился в Торонто, Онтарио, в семье Патриши Джун (в девичестве Пассмор) и Роберта Уолтера Айронсайдов. Имеет английские, шотландские и ирландские корни.

Творчество 
Айронсайд обычно исполнял роли злодеев и «крутых парней». Одна из первых его ролей — злодей-телепат Дэррил Ривок в фильме Дэвида Кроненберга «Сканнеры», а наиболее известные — Рихтер в фильме «Вспомнить всё» и генерал Катана в фильме «Горец 2: Оживление» (1991).

Личная жизнь 
Айронсайд женат на Карен Динвиддл. Супруги воспитывают двух дочерей: Эдриен (от первого брака актёра) и Финдли (род. 1998).

Перенёс рак щитовидной железы и рак простаты.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады